A Premier League é a competição mais importante do basquetebol masculino na Bielorrússia É disputada desde 1992, sendo organizada pela Federação Bielorrussa de Basquetebol () sob as normas da Federação Internacional de Basquetebol. Seus maiores campeões são o BC Tsmoki-Minsk e o BK Grodno-93 com oito conquistas cada um.

Clubes atuais

Lista de Campeões

Ligações externas 
 Sítio da Federação Bielorrussa
 Página da Competição no eurobasket.com

Ligas de basquetebol
Basquetebol da Bielorrússia